Mujeres asesinas hace referencia a varios artículos:

Libros 
 Mujeres asesinas (libro) (2000), primer libro de la trilogía escrita por Marisa Grinstein.
 Mujeres asesinas 2. Los nuevos casos (2006), segundo libro de la trilogía escrita por Marisa Grinstein.
 Mujeres asesinas 3 (2007), tercer libro de la trilogía escrita por Marisa Grinstein.

Series de televisión 
 Mujeres asesinas (serie de televisión argentina) (2005-2008), basada en la trilogía escrita por Marisa Grinstein.

Adaptaciones de la serie argentina

 Mujeres asesinas (serie de televisión mexicana de 2022) (2022-presente), reboot de la versión mexicana, emitida por la plataforma digital Vix+

 Killer Women (2014-presente), adaptación estadounidense transmitida por la cadena FOX.
 Mujeres que matan (2007-2009), adaptación chilena.
 Mujeres asesinas (serie de televisión mexicana) (2008-2010)
 Mujeres asesinas (serie de televisión colombiana) (2007-2009)
 Mujeres asesinas (serie de televisión ecuatoriana) (2009)
 Mujeres asesinas (serie de televisión italiana) (2009)
 Mujeres asesinas (serie de televisión dominicana) (2012)

Asesinos ficticios